Malard  peut faire référence à :

Patronyme 

 Christian Malard (1949-), journaliste français ;
 Tatiana Malard (1987-), joueuse internationale française de rink hockey ;
 Melvine Malard (2000-), footballeuse française.

Toponyme 
 Malard est une ville de la province de Téhéran en Iran.

Autres 
 Pharmacie Malard est une officine de pharmacie à Commercy.